Rio São Francisco kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio São Francisco Falso Braço Sul, vattendrag, Paraná, 
 Rio São Francisco (vattendrag i Brasilien, Paraná, lat -24,80, long -51,30), 
 Rio São Francisco (vattendrag i Brasilien, Paraná, lat -24,67, long -54,33), 
 Rio São Francisco (vattendrag i Brasilien, Rio de Janeiro, lat -21,97, long -42,70), 
 Rio São Francisco (vattendrag i Brasilien, Minas Gerais, lat -16,17, long -40,67), 
 Rio São Francisco (vattendrag i Brasilien, lat -10,50, long -36,40), 
 Rio São Francisco (vattendrag i Brasilien, Rondônia), 
 Rio Espalha, vattendrag, Acre, 
 Rio São Francisco Falso Braço Norte, 

Robotskapade Brasilienförgreningar